Бруде III
Бруде IV
Бруде V
Бруде I